

Superman, o "Homem de Aço" 
 "O Homem de Aço" (no original, "The Man of Steel") é uma das mais populares alcunhas adotadas para se referir ao personagem Superman
 The Man of Steel (revista em quadrinhos), uma minissérie em seis partes, escrita e desenhada por John Byrne e lançada pela DC Comics em 1986
 Superman: The Man of Steel (revista em quadrinhos), uma revista mensal estrelada pelo personagem e publicada entre 1991 e 2003
 Aço (DC Comics) (John Henry Irons), personagem criado em 1993 e que inicialmente se chamava "O Homem de Aço"
Metallo ou John Corben, um famoso inimigo do Superman o qual, algumas vezes, também é intitulado com "O Homem de Aço".
 Man of Steel também pode se referir a:
 Man of Steel, Woman of Kleenex, um ensaio sobre a sexualidade de Superman por Larry Niven
 Man of Steel (filme), um filme de 2013 com o personagem
 Man of Steel (musical), um musical australiano baseado na história do personagem
 Superman: The Man of Steel também pode se referir a três videogames / video jogos estrelados pelo personagem:
 Superman: The Man of Steel (1989), jogo eletrônico lançado em 1989 para computador
 Superman: The Man of Steel (1993), jogo eletrônico lançado em 1993 para Master System
 Superman: The Man of Steel (2002), jogo eletrônico lançado em 2002 para Microsoft Xbox.

Outros significados 
 Man of Steel Award, prêmio anual concedido pela Super League ao melhor jogado de rúgbi da temporada
 "Stalin", nome russo cuja tradução pode ser "Homem de Aço"
 Joseph Stalin, ex-líder da União Soviética
 Man of Steel (álbum), a 1983 album by Hank Williams, Jr.
 "Man of Steel", uma canção de Meat Loaf presente no álbum Couldn't Have Said It Better

Desambiguação